

Patronyme 

 Pierre de la Vieuville (après 1520, vers 1574), capitaine de compagnie, gouverneur de la ville de Mézières ;
 Robert de La Vieuville (mort vers 1612), son fils, Grand Fauconnier du Roi ;
 Charles Ier de La Vieuville (v. 1582-1653), son fils, surintendant des finances français ;
 Charles II de La Vieuville (v. 1616-1689), fils de Charles Ier, lieutenant général ;
 Charles-François de La Vieuville (mort en 1676), autre fils de Charles Ier, évêque de Rennes ;
 René-François de La Vieuville (1652-1731), fils de Charles II, colonel, et gouverneur du Poitou
 Henri Baude de La Vieuville (1762-1796), officier chouan ;
 Auguste-Joseph Baude de la Vieuville (1769-1835), préfet puis député et pair de France.

Voir aussi 
 Bataille de la Vieuville
 Château de la Vieuville